Notes et références 

Zoug